Besognekamer kan verwijzen naar:

 Besognekamer (begrip)
 Sociëteit de Besognekamer op het Buitenhof te 's-Gravenhage